

Geografia
 Rad – comune del distretto di Trebišov (Slovacchia)

Sigle 
 Radiation Absorbed Dose – unità di misura della dose assorbita di radiazioni
 Rapid Application Development – metodologia di sviluppo del software introdotta inizialmente da James Martin negli anni ottanta
 Reichsarbeitsdienst – corpo ausiliario di supporto alla Wehrmacht 
 Route Availability Document – documento sulla disponibilità delle rotte, in aeronautica
 Royal Academy of Dance – accademia di danza britannica
 Rational Application Developer for WebSphere Software – piattaforma per lo sviluppo di software
 Raggruppamento Autonomo Difesa  - reparto dello Stato maggiore della difesa italiano

Alfabeti
 Rad – runa dell'alfabeto Fuþorc

Cinema
 Rad – film del 1986 diretto da Hal Needham

Codici 
 rad – codice ISO 639-3 della lingua rade

Religione 
 R.A.D. – Suore dell'Amor di Dio

Altro 
 rad – simbolo del radiante, unità di misura degli angoli
 Rad – doppio malvagio della supereroina Miss Victory della AC Comics
 RAD – Sigla abbreviata dell'azienda elettronica RAD Data Communications Ltd.